Rezultaty Rajdu Ypres (45. Belgium Ypres Westhoek Rally 2009), eliminacji Intercontinental Rally Challenge w 2009 roku, który odbył się w dniach 18 czerwca - 20 czerwca. Była to piąta runda IRC w tamtym roku oraz druga asfaltowa, a także czwarta w mistrzostwach Europy. Bazą rajdu było miasto Ypres. Zwycięzcami rajdu została brytyjsko-irlandzka załoga Kris Meeke i Paul Nagle jadąca Peugeotem 207 S2000. Wyprzedzili oni Czechów Jana Kopeckiego i Petra Starego w Škodzie Fabii S2000 oraz Belgów Freddy'ego Loixa i Frédérica Miclotte'a w Peugeocie 207 S2000.

Rajdu nie ukończyło 36 zawodników. Wypadkom ulegli między innymi: Belg François Duval (Škoda Fabia S2000, na 1. oesie), Brytyjczyk Guy Wilks (Proton Satria Neo S2000, na 6. oesie), Francuz Nicolas Vouilloz (Peugeot 207 S2000, na 8. oesie), Francuz Alexandre Bengué (Opel Corsa S2000, na 1. oesie) i Belg Thierry Neuville (Peugeot 207 S2000, na 5. oesie). Odpadli również: Belg Patrick Snijers (Volkswagen Polo S2000, na 6. oesie) i Austriak Franz Wittmann Jr. (Mitsubishi Lancer Evo IX, na 9. oesie).

Klasyfikacja ostateczna

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Zobacz też 
Rajdowe Mistrzostwa Europy 2009
Intercontinental Rally Challenge 2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com, [dostęp: 2019-02-20].

Ypres 2009
2009
2009 w Belgii
Rajdowe Mistrzostwa Europy 2009